Mailáth ist der Familienname folgender Personen:

Mailáth steht für:
 Mailáth, Gemeinde in der Mittelslowakei, siehe Prestavlky

Siehe auch:
 Mailath